У сезони 2006/07 Ла лиге, титулу је по 30. јубиларни пут осовјила екипа Реал Мадрида. Ова сезона ће остати упамћена по томе што су првопласирани Реал Мадрид и другопласирана Барселона на крају имали једнак број бодова (76), али је Реал освојио титулу због бољег учинка у међусобним дуелима. У Квалификације за Лигу Шампиона су отишле екипе Севиља и Валенсија. Из лиге су испали Селта, Реал Сосиједад и Гимнастик.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2006/07

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2006/07. у шпанском фудбалу